Cieki w Polsce
 Racławka – potok, dopływ Rudawy
 Racławka – potok, dopływ Ścieklca

Przypisy